de Forz ist der Familienname folgender Personen:

 Aveline de Forz (1259–1274), englische Adlige
 Guillaume de Forz († 1195), französischer Adliger, Graf von Aumale
 Isabel de Forz, Ehename von Isabel de Redvers, 8. Countess of Devon (1237–1293), Countess of Devon und Lady of the Isle of Wight